Caja de compensación familiar de Antioquia Comfenalco es una entidad creada en 1957 que presta los servicios de turismo, salud, recreación, deportes, educación, subsidios, crédito, vivienda y bibliotecas, entre otros, generando así oportunidades de desarrollo en su comunidad.

Historia 
La historia de Comfenalco Antioquia sustenta y justifica la existencia del Subsidio Familiar en sus diferentes modalidades, como estrategia efectiva e idónea del Régimen de Seguridad Social en Colombia.

Creada en 1957, la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia se inscribe en el contexto de la historia contemporánea de Colombia; la labor institucional de la Caja y sus diversas etapas de desarrollo se presentan articuladas a los principales procesos y retos sociales del país durante la segunda mitad del siglo XX.

Referencias 
 Sistema de compensación en Colombia

Enlaces externos 
 Sitio web oficial .

Seguridad social en Colombia